Іваню́к — українське прізвище.

 Іванюк Вадим Дмитрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іванюк Валерій Євгенович (1968—2018) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванюк Василь Володимирович (* 1973) — український підприємець та політик, начальник Миколаївського морського торговельного порту
 Іванюк Василь Михайлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Іванюк Віктор Дмитрович (* 1936 — † ?) — радянський футболіст
 Іванюк Володимир Володимирович — головний інженер Красилівського агрегатного заводу, заслужений працівник промисловості України.
 Іванюк Дем'ян Павлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Іванюк Ігор Дмитрович — директор Малинського лісотехнічного коледжу, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Іванюк Марина (* 1990) — українська професійна велосипедистка.
 Іванюк Михайло Миронович (1901—?) — український радянський архітектор.
 Іванюк Сергій Семенович (1952–2018) — український літературознавець, письменник, один із відроджувачів Національного університету «Києво-Могилянська академія», її ректор у 1994—2000 рр..

Примітки 

Українські прізвища